Шторм «Брайтон» является сильнейшей зарегистрированной вспышкой смерчей в Мельбурне на сегодняшний день.

Во второй половине дня, 2 февраля 1918 года преобладали северо-западные ветры и жаркая знойная погода (типичные условия для Мельбурнской грозы). Примерно в 17:45 сформировались два смерча, которые двинулись из Порт-Филлипа, разрушили район Брайтон-Бич, и направились дальше, соединясь недалеко от пересечения Галифакс и Черч-Стрит. Спустя пять минут, появился третий смерч. Затем вихри направились на восток через поля.

Повреждения были оценены по шкале Фудзиты, как F3. Два человека погибли, мужчина и мальчик. Поскольку утонувшая женщина на Сент-Килда-Бич относится к той же буре, то вполне возможно, что количество жертв было больше. Более 6 человек получили ранения.

Основная воронка нанесла серьёзные повреждения методистской церкви Хауторн-Роуд, которую затем перестроили. Многие дома были разрушены. Смерчи сильно повредили Брайтон-Бафс, сорвали крышу Роял-Отеля и уничтожили веранду Гримли-Хотел. Значительный ущерб был нанесен инфраструктуре на железной дороге Сандрингем. Несколько спортивных сооружений также были разрушены, включая крикетный клуб и эстраду. Также одна из воронок повредила памятник Адаму Линдси Гордону на брайтонском кладбище.

Примечания 

Ураганы
Стихийные бедствия в Австралии